Medaliści igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym – zestawienie zawodników, zawodniczek i drużyn, które przynajmniej raz stanęły na podium zawodów olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym.

Łyżwiarstwo figurowe znajduje się w programie olimpijskim od 1908 roku. Wówczas, podczas letnich igrzysk w Londynie, rozdano medale olimpijskie w czterech konkurencjach – pokazie specjalnym mężczyzn, rywalizacji solistów, solistek i par sportowych. Rywalizację olimpijską w łyżwiarstwie figurowym po raz drugi przeprowadzono na letnich igrzyskach w Antwerpii w 1920, wówczas program olimpijski liczył trzy konkurencje i nie obejmował pokazu specjalnego. W 1924 roku w Chamonix zorganizowano pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie i w ich programie znalazły się konkurencje w łyżwiarstwie figurowym. Konkurencje te pozostawały niezmienne aż do 1976 roku, kiedy to na igrzyskach w Innsbrucku po raz pierwszy rozegrano olimpijski konkurs par tanecznych. W 2014 roku, na igrzyskach w Soczi dodatkową konkurencją zostały zawody drużynowe, w których rywalizują zespoły złożone z solistów, solistek, par sportowych i tanecznych.

Ogółem najbardziej utytułowanymi łyżwiarzami figurowymi na igrzyskach olimpijskich są Scott Moir wśród mężczyzn i Tessa Virtue wśród kobiet. Virtue i Moir występowali wspólnie w konkurencji par tanecznych zdobywając na trzech igrzyskach olimpijskich, w latach 2010–2018, pięć medali – trzy złote i dwa srebrne (dwa złota i srebro w parach tanecznych oraz złoto i srebro w zawodach drużynowych z reprezentacją Kanady). W konkurencji par sportowych najbardziej utytułowaną zawodniczką jest Irina Rodnina, która zdobyła trzy złote medale olimpijskie (jeden w parze z Ułanowem, dwa z Zajcewem). Jedynymi trzykrotnymi mistrzami olimpijskimi w konkurencjach indywidualnych są: wśród solistów Gillis Grafström, który zdobył dodatkowo jeszcze jeden srebrny medal, oraz wśród solistek Sonja Henie.

W klasyfikacji wszech czasów najwięcej medali olimpijskich zdobyli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. W ich dorobku jest 51 medali – 15 złotych, 16 srebrnych i 20 brązowych. Drugie miejsce zajmuje Rosja (27 medali – 15 złotych, 9 srebrnych i 3 brązowe), a trzecie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (24 medale – 10 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych).

Dwukrotnie rozdanie medali olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym wywołało kontrowersje. Podczas igrzysk w Innsbrucku w 1964 roku w rywalizacji par sportowych przyznano srebrny medal parze niemieckiej Marice Kilius i Hansowi-Jürgenowi Bäumlerowi, a brązowy parze kanadyjskiej Debbi Wilkes i Guyowi Revellowi. Dwa lata po igrzyskach para niemiecka została zdyskwalifikowana, gdyż została uznana za profesjonalistów. Srebrny medal przyznano zatem dotychczasowym brązowym medalistom, a brązowy parze amerykańskiej Vivian i Ronowi Josephom. W 1987 roku decyzja ta została cofnięta przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który przywrócił srebrny medal parze niemieckiej, jednak pozostawił również srebro parze kanadyjskiej i brąz parze amerykańskiej. Wobec powyższego w tej konkurencji przyznano cztery medale. Drugi przypadek miał miejsce na igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku. Wówczas w rywalizacji par sportowych przyznano dwa złote medale olimpijskie po ujawnieniu skandalu z ustawianiem głosów sędziów. Wobec podejrzenia braku równości szans wobec zawodników, Międzynarodowy Komitet Olimpijski w porozumieniu z Międzynarodową Unią Łyżwiarską podjął decyzję o przyznaniu złotego medalu olimpijskiego parze kanadyjskiej, którą pierwotnie sklasyfikowano na drugim miejscu.

Medaliści chronologicznie

Pokaz specjalny

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Zawody drużynowe

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
 

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w łyżwiarstwie figurowym. Uwzględniono wszystkie konkurencje łącznie. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
 

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w łyżwiarstwie figurowym. Uwzględniono wszystkie konkurencje łącznie. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Podobnie uczyniono w przypadku zawodniczek startujących w barwach kilku państw. W przypadku zawodniczek z taką samą liczbą medali wszystkich kruszców w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego, a w drugiej porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w łyżwiarstwie figurowym. Pod uwagę wzięto wszystkie konkurencje jednocześnie. Najpierw wzięto pod uwagę liczbę medali złotych, następnie srebrnych, a na końcu brązowych. W przypadku, gdy dwa państwa zdobyły tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, uszeregowano je alfabetycznie.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w łyżwiarstwie figurowym podczas kolejnych edycji igrzysk olimpijskich. Zsumowano medale wszystkich kolorów, zdobyte we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach łyżwiarstwa figurowego. Zsumowano medale złote, srebrne i brązowe.

Uwagi

Przypisy 

Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich według dyscypliny sportu
!